Die Fußball-Amateurliga Saarland 1974/75 war die 24. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1978 den Unterbau zur 2. Bundesliga dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der ASC Dudweiler, die in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd mit dem dritten Platz in der Südwestgruppe abschloss und somit auch in der kommenden Saison in der Amateurliga spielen musste. Die Sportfreunde Saarbrücken, der ASV Kleinottweiler und der SV Ludweiler mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1975/76 kamen der FC Oster Oberkirchen und der FSV Saarwellingen als Aufsteiger aus der Bezirksliga, sowie Borussia Neunkirchen als Absteiger aus der 2. Bundesliga.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1974/75 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1974/75
1974